Gemeni se poate referi la:

 Geamăn, unul dintre copiii născuți din aceeași gestație
 Gemeni, Mehedinți
 Gemeni (zodie)
 Eroii Gemeni, personaje din mitologia Maya
 Gemenii Cramp, desen animat de pe Cartoon Network

Altele 
 Gemenii Network, furnizor de internet din România
 Gemenele, Brăila

Vezi și 
 Gemenea (dezambiguizare)